Giovanni Minoli – personaggio del risorgimento italiano – Discussione:Giovanni Minoli (Risorgimento)
 La piccola vedetta lombarda – racconto incluso nel romanzo Cuore di Edmondo De Amicis, che racconta la storia di Giovanni Minoli